Alexander Pagenstecher ist der Name folgender Personen:

* Alexander Pagenstecher (Zoologe) (Heinrich Alexander Pagenstecher; 1825–1889), deutscher Gynäkologe und Zoologe
 Alexander Pagenstecher (Mediziner, 1828) (Friedrich Hermann Alexander Pagenstecher; 1828–1879), deutscher Augenarzt 
 Alexander Pagenstecher (Politiker) (1862–1928), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker (DNVP), MdL Sachsen
 Alexander Arnold Pagenstecher (1659–1716), deutscher Jurist und Hochschullehrer